Caldwell Municipal Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten: 

 Caldwell Municipal Airport (Idaho), Canyon County
 Caldwell Municipal Airport (Kansas), im Sumner County
 Caldwell Municipal Airport (Texas), im Burleson County

 Siehe auch 
 Caldwell Industrial Airport, kommunaler Flughafen südöstlich von Caldwell, Idaho, USA (FAA: EUL)
 Flughafen Essex County, regionaler Flughafen vier Kilometer nördlich von Caldwell, New Jersey (IATA: CDW, ICAO: KCDW)